La cathédrale du Sacré-Cœur peut désigner :

Afrique du Sud 
 La cathédrale du Sacré-Cœur d'Aliwal North ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Bloemfontein ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Polokwane ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Pretoria.

Algérie 
 La cathédrale du Sacré-Cœur d'Alger construite à partir de 1956 après que l'ancienne cathédrale Saint-Philippe d'Alger eut été retransformée en mosquée ;
 L'ancienne cathédrale du Sacré-Cœur d'Oran.

Australie 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Bendigo ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Broken Hill ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Newcastle West.

Birmanie 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Mandalay.

Bosnie-Herzégovine 
 La cathédrale du Cœur-de-Jésus de Sarajevo.

Burkina Faso 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Gaoua.

Cameroun 
 La cathédrale du Sacré-Cœur d'Abong-Mbang ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Mbanda.
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Fiango Kumba.

Canada 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Bathurst, bâtie en 1886 et rénovée en 1950 ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Kamloops ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Prince Albert.

Chine 
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus d'Anqing ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Canton, cathédrale de style néo-gothique français ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Changzhi ;
 La  de Chifeng ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus de Dali ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Jilin ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Jinan ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Kaifeng ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus de Kunming ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Lanzhou ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus de Nanchong ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus de Ningbo ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Shenyang ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus de Xuzhou ;

Corée du Sud 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Chuncheon ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus de Gwangju.

Costa Rica 
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus de Puerto Limón.

Côte d'Ivoire 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Grand-Bassam.

États-Unis 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Davenport dans l'Iowa.
 la Cathédrale-basilique du Sacré-Cœur de Newark dans le New-Jersey
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Rochester dans l'État de New-York.
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Fairbanks, dans l'État d'Alaska.

Fidji 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Suva.

Inde 
 La cathédrale du Sacré-Cœur d'Asansol ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Dharmapuri ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de New Delhi ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Shimoga ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Rourkela ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Tanjavûr.

Indonésie 
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus de Makassar ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus de Surabaya.

Japon 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Yokohama.

Kenya 
 La cathédrale du Sacré-Cœur d'Eldoret ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus de Kericho.

Kiribati 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Tarawa.

Laos 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Paksé ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Vientiane.

Lettonie 
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus de Rēzekne.

Libéria 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Monrovia.

Macédoine 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Bitola ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Skopje.

Malaisie 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Johor Bahru ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Kota Kinabalu ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Sibu.

Mali 
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus de Bamako.

Maroc 
 L'ancienne cathédrale du Sacré-Cœur de Casablanca.

Mexique 
 La cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus d'Ecatepec de Morelos ;

Nigeria 
 La cathédrale du Sacré-Cœur d'Akure ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Calabar ;
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Warri.

Nouvelle-Zélande 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Wellington.

Ouzbékistan 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Tachkent.

Pakistan 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Lahore.

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Kokopo.

République du Congo 
La cathédrale du Sacré-Cœur de Brazzaville, située au sommet de la butte dite de l'Aiglon au cœur de la ville, qui est la plus ancienne cathédrale d'Afrique centrale conservée.

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Jamestown.

Sierra Leone 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Freetown.

Tanzanie 
 La cathédrale du Sacré-Cœur d'Iringa.

Tchad 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Moundou.

Thaïlande 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Chiang Mai.

Togo 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Lomé.

Vanuatu 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Port-Vila.

Viêt Nam 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Buôn Ma Thuột
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Can Tho
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Da Nang

Zimbabwe 
 La cathédrale du Sacré-Cœur de Harare.

Voir aussi 
 
 
 

Sacré-Cœur
~